MTV Юго-Восточная Азия — круглосуточный музыкальный канал, начавший вещание 2 мая 1995 года как часть Paramount Networks EMEAA.

История 
1 января 1994 года — запуск телеканала MTV Азия, как совместное предприятие STAR TV и Viacom. 1 мая 1994 года контракт STAR TV с MTV истек.Это привело к появлению Channel [V] International. 
25 апреля 1995 года — запуск круглосуточного китайскоязычного телеканала MTV Mandarin в Тайване. 
5 мая 1995 года — запуск англоязычного телеканала MTV Юго-Восточная Азия.
 Май 1999 года — запуск сайта MTV Азия.

После 27 лет вещания MTV Asia был закрыт 1 сентября 2022 года и заменён на MTV 90'S. Последняя программа стала «High Definition Hits!». 

В качестве основного телеканала выступает MTV Global.

См. также 
 MTV
 MTV Россия
 MTV Mandarin
 MTV Networks Asia Pacific

Примечания

Ссылки 
 MTV Asia 
 
 

MTV
Viacom